Saroléa

 Saroléa, ein belgischer Motorradhersteller

Sarolea ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sarolea (1870–1953), belgisch-britischer Romanist und Publizist
 Henri Sarolea (1844–1900), niederländischer Eisenbahningenieur